

Geografia 
 Regno Unito
 Dutton – parrocchia civile di Vale Royal, Cheshire
 Dutton – parrocchia civile di Ribble Valley, Lancashire
 Stati Uniti d'America
 Dutton – città della Contea di Jackson, Alabama
 Dutton – città della Contea di Teton, Montana

Persone 
 Charles S. Dutton (1951) – attore e regista statunitense
 Edwin Dutton – calciatore tedesco
 James Dutton – astronauta statunitense
 Phillip Dutton – cavaliere australiano naturalizzato statunitense
 William Dutton – orologiaio britannico